

Codici 
 MKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto M'boki, Obo, Repubblica Centrafricana
 mki – codice ISO 639-3 della lingua dhatki

Altro 
 Mk I – abbreviazione di Mark I